Lijar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Lijar (ort i Spanien), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Líjar, kommun, Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar